A Szerbia és Montenegró-i férfi vízilabda-bajnokság első osztálya a legmagasabb osztályú Szerbia és Montenegró-i férfi vízilabda-versenysorozat volt, melyet 1992 és 2006 között évente rendeztek meg a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, majd Szerbia és Montenegró területén.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Vízilabda-bajnokságok
Szerbia és Montenegró sportélete